Игорь Иванович Перепечко — российский учёный в области физики полимеров, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Родился 30 марта 1931 года в Хабаровске. Окончил среднюю школу в городе Фрунзе (1948) и Киргизский государственный университет (1953).

Трудовая и научная деятельность:
 1953—1954 гг. – ассистент кафедры общей физики Киргизского государственного университета;
 1954—1956 гг. – ассистент кафедр физики Смоленского государственного пединститута и Смоленского зооветинститута;
 1956—1959 гг. – аспирант Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской;
 1959—1963 гг. – преподаватель Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской;
 1963—1964 гг. –  старший научный сотрудник Института химии высокомолекулярных соединений Академии наук Украинской ССР (Киев);
 1964—1975 гг. –  старший научный сотрудник Института пластмасс (Москва);
 1977—1999 гг. –  заведующий кафедрой физики Московского автомеханического института;
 с 1999 года – профессор кафедры.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «О поглощении ультразвука в одноатомных газах».

В 1973 году защитил докторскую диссертацию:
 Исследование релаксационных процессов и структурных особенностей полимеров акустическим методом: диссертация … доктора физико-математических наук: 01.00.00. — Москва, 1972. — 415 с.: ил.

Учёные звания: старший научный сотрудник (1966), профессор (1973).

Область научных интересов — физика полимеров, молекулярная физика, молекулярная акустика.

Создатель научной школы «акустическая спектроскопия полимерных материалов».

Автор трёх монографий, переведённых на английский язык:
 Введение в физику полимеров [Текст]. — Москва: Химия, 1978. — 311 с.: ил.; 20 см.
 Акустические методы исследования полимеров [Текст]. — Москва: Химия, 1973. — 295 с.: черт.; 20 см.
 Свойства полимеров при низких температурах [Текст] / И. И. Перепечко. — Москва: Химия, 1977. — 271 с.: ил.; 22 см.
 Acoustic Methods of Investigating Polymers/ I. Perepechko/ MIR Publisher, 1975 — Всего страниц: 312
 Low-Temperature Properties of Polymers/ I. Perepechko/ / MIR Publisher, 1980.
 Introduction to Polymer Physics. MIR Publisher, 1982.

Источники 
 Акустический журнал, 37, 4, с. 829 (1991)
 http://www.akzh.ru/pdf/1991_4_829.pdf
 www.famous-scientists.ru/15864/
 https://old.mospolytech.ru/?id=1793
 http://polymsci.ru/static/Archive/1991/VMS_1991_T33_4/VMS_1991_T33_4_923-923.pdf